

Patronyme 

 Anne Boutin (1968-), physico-chimiste et chimiste théoricienne française ;
 Bernard Boutin (1953-1986), agriculteur et homme politique canadien ;
 Charles Robert Boutin (1722- ?), financier français ;
 Charles Fantin de Boutin (v.1760- ?), navigateur français du  ;
 Christine Boutin (1944-), femme politique française ;
 Christophe Boutin (1959-), politologue français ;
 David Boutin (1969-), acteur canadien ;
 Émile Boutin (1919-2013), historien français ;
 Émile Boutin (1874-1951), architecte, peintre, graveur et sculpteur français ;
 Émile Jean Joseph Boutin (1900-1968), général français ;
 François Boutin (1937-1995), entraineur français de chevaux de course ;
 Hippolyte Boutin (1849-1946), prêtre et historien local français ;
 Jean Boutin, seigneur de La Court et de Chamballan ;
 Jean-François Boutin (1976-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Joëlle Boutin, femme politique québécoise
 Joseph Boutin Bourassa (1853-1943), homme politique canadien ;
 Kim Boutin (1994-), patineuse de vitesse courte piste québécoise ;
 Marjolaine Boutin-Sweet (1955-), anthropologue, syndicaliste et femme politique canadienne ;
  ;
  ;
 Pierre Boutin (1821-1901), cultivateur et homme politique québécois ;
 Pierre-André Boutin (1934-), enseignant et homme politique fédéral québécois ;
 Pierrette Boutin (1929-), athlète française ;
 Vincent-Yves Boutin (1772-1815), officier et espion français du Premier Empire.

Toponyme 

 Rivière Boutin, affluent de la Petite rivière de la Baleine qui se déverse dans la baie d'Hudson au Québec, au Canada.

Patronyme français
Patronyme canadien